Ясная Поляна () — село в Кагульском районе Молдавии. Наряду с сёлами Дойна и Румянцев входит в состав коммуны Дойна.

География 
Село расположено на высоте 241 метров над уровнем моря. В лесном массиве, находящимся в 0,7 км южнее села, из дождевого источника берёт своё начало река Большая Салчия (правый приток реки Ялпуг).

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Ясная Поляна проживает 146 человек (77 мужчин, 69 женщин).

Этнический состав села:

Комментарии

Примечания 

Населённые пункты Кагульского района